A National Basketball Association 1983–1984-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 38. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz és a döntő legértékesebb játékosa is Larry Bird lett.

A rájátszásba konferenciánként a korábbi hat helyett nyolc csapat jutott be, az első fordulóban is mindegyik csapat játszott. Az első forduló páorsításait 3 nyert mérkőzésig játszották a korábbi 2 helyett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Larry Bird
Az év újonca: Ralph Sampson
Legjobb védekező játékos: Sidney Moncrief
Legjobb „hatodik” játékos: Kevin McHale

All-Star-mérkőzés 

MVP: Isiah Thomas
Vezetőedzők: K.C. Jones (Kelet), Frank Layden (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba